Bruno Betcke ist der Name folgender Personen:

* Bruno Betcke (Kunsthistoriker) (1905–1971), deutscher Kunsthistoriker 
 Bruno Betcke (Autor), deutscher Autor